Ovi steht für:
 früher: Ovi Store, heute Nokia Store, ehemalige Bezeichnung für verschiedene Dienste des finnischen Handyherstellers Nokia, Nokia Maps usw.
 Ovidiu Cernăuțeanu, norwegisch-rumänischer Sänger und Komponist

OVI steht für:
 Optically Variable Ink, eine Drucktechnik
 Ort von Interesse, siehe Point of Interest
 Landkreis Schwandorf (für Oberviechtach), Kfz-Kennzeichen

Abkürzung